Michael Weller (* 1953) ist ein deutscher Jurist.

Leben 
Das Studium der Rechtswissenschaften schloss er an der Goethe-Universität mit dem ersten Staatsexamen 1980 ab. Nach dem Referendariat am OLG Frankfurt am Main erwarb er 1982 das zweite Staatsexamen. Nach dem Promotion 1984 zum Dr. jur. war er von 1985 bis 1992 Jurist bei der Deutschen Bank Luxembourg. Von 1992 bis 2016 war er Rechtsanwalt der internationalen Anwalts-Sozietät Clifford Chance in Frankfurt am Main. Seit 2018 ist er Praxisprofessor für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie internationales Wirtschaftsrecht an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Schriften (Auswahl) 
 Das Kreditkartenverfahren. Konstruktion und Sicherung. Köln 1986, ISBN 3-452-20543-6.

Weblinks 
 
ebs.edu

Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Campus Wiesbaden)
Deutscher
Geboren 1953
Mann